Xenistius är ett släkte av fiskar. Xenistius ingår i familjen Haemulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Xenistius